Balrog est le nom d'une créature dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien,
 Balrog est un personnage imaginaire de la série de jeux vidéo Street Fighter, représentant un boxeur afro-américain. Néanmoins, dans les versions japonaises du jeu, Balrog est un assassin espagnol armé d'une griffe et portant un masque durant les combats pour qu'un mauvais coup ne vienne pas altérer sa beauté. Ce même combattant est appelé Vega dans les versions occidentales du jeu, ce qui peut prêter à confusion,
 Dans le jeu de rôle des Terres de Légende, le Balrog était un monstre décrit dans le supplément Les Créatures de l'Ombre. Il s'agissait du monstre le plus puissant du jeu avec une classe de monstre de 25,
 Dans Saint Seiya Hadès un spectre d'Hadès s'appelle Rune de Balrog, son attaque est un fouet de feu, référence claire au Balrog de Tolkien,
 Balrog est un groupe français de black metal.
 B.A.L.R.O.G. est une revue littéraire de poésie sonore
 Balrog est un boss du jeu vidéo Cave Story.
 Balrog est une tache du « poing américain » sur la planète Pluton.

de:Figuren in Tolkiens Welt#Balrogs